Битва при Касселе:

 Битва при Касселе (1071)
 Битва при Касселе (1303)
 Битва при Касселе (1328)
 Сражение при Касселе (1677)
 Битва при Касселе (1945)